Dit is een lijst van planetoïden 110201-110300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110201 - || 2001 SJ201 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110202 - || 2001 SR201 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110203 - || 2001 SU203 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110204 - || 2001 SH204 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110205 - || 2001 SA206 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110206 - || 2001 SN207 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110207 - || 2001 SO210 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110208 - || 2001 SA211 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110209 - || 2001 SM212 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110210 - || 2001 SB214 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110211 - || 2001 SQ214 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110212 - || 2001 SR214 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110213 - || 2001 SN215 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110214 - || 2001 SZ216 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110215 - || 2001 SR219 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110216 - || 2001 SX219 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110217 - || 2001 ST220 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110218 - || 2001 SE221 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110219 - || 2001 SV221 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110220 - || 2001 SX221 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110221 - || 2001 SB222 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110222 - || 2001 SK223 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110223 - || 2001 SL224 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110224 - || 2001 SO224 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110225 - || 2001 SW224 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110226 - || 2001 SF225 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110227 - || 2001 SP225 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110228 - || 2001 SZ225 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110229 - || 2001 SW226 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110230 - || 2001 SW227 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110231 - || 2001 SJ228 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110232 - || 2001 SM228 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110233 - || 2001 SE229 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110234 - || 2001 SG230 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110235 - || 2001 SP230 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110236 - || 2001 SQ230 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110237 - || 2001 SW230 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110238 - || 2001 SC232 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110239 - || 2001 SN232 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110240 - || 2001 ST232 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110241 - || 2001 SW232 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110242 - || 2001 SS233 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110243 - || 2001 SV233 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110244 - || 2001 SZ233 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110245 - || 2001 ST234 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110246 - || 2001 SJ235 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110247 - || 2001 SK235 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110248 - || 2001 SU235 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110249 - || 2001 SG236 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110250 - || 2001 SX236 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110251 - || 2001 SB238 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110252 - || 2001 SZ238 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110253 - || 2001 SK239 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110254 - || 2001 ST239 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110255 - || 2001 SY239 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110256 - || 2001 SM240 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110257 - || 2001 SS240 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110258 - || 2001 SW241 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110259 - || 2001 SN243 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110260 - || 2001 SM245 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110261 - || 2001 SD246 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110262 - || 2001 SH246 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110263 - || 2001 SQ247 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110264 - || 2001 SH248 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110265 - || 2001 SM248 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110266 - || 2001 SR248 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110267 - || 2001 SU248 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110268 - || 2001 SZ248 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110269 - || 2001 SD249 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110270 - || 2001 SQ249 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110271 - || 2001 SD250 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110272 - || 2001 SR251 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110273 - || 2001 SX251 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110274 - || 2001 SD252 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110275 - || 2001 SO252 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110276 - || 2001 SW252 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110277 - || 2001 SK253 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110278 - || 2001 SW253 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110279 - || 2001 SM254 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110280 - || 2001 SS254 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110281 - || 2001 SW254 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110282 - || 2001 SD257 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110283 - || 2001 SO257 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110284 - || 2001 SD259 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110285 - || 2001 SD260 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110286 - || 2001 SA261 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110287 - || 2001 SF261 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110288) Libai || 2001 SL262 || 23 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110289) Dufu || 2001 SM262 || 23 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110290 - || 2001 SN262 || 23 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110291 - || 2001 SB263 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110292 - || 2001 SC265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110293) Oia || 2001 SE265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110294) Victoriaharbour || 2001 SK265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110295) Elcalafate || 2001 SN265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110296) Luxor || 2001 SR265 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110297) Yellowriver || 2001 SH266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110298) Deceptionisland || 2001 ST266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110299) Iceland || 2001 SW266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110300) Abusimbel || 2001 SB267 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung|}

Planetoïdenlijsten